Mistrzostwa Świata Seniorów w Curlingu 2011 odbyły się w dniach 15-24 kwietnia 2011, w Saint Paul. Rozgrywane zostały wraz z Mistrzostwami Par Mieszanych.

Tytułów mistrzowskich z 2010 broniły Kanadyjki i Amerykanie. W zawodach zadebiutowały kobieca reprezentacja Czech i męska drużyna z Łotwy.

Wśród kobiet ponownie najlepsze okazały się Kanadyjki (Christine Jurgenson), które w finale pokonały 9:2 Szwedki (Ingrid Meldahl). Po brązowe medale sięgnęły Szwajcarki (Chantal Forrer), które były lepsze od gospodyń.

Również w konkurencji mężczyzn złote medale wywalczyli reprezentanci Kanady (Mark Johnson), wygrali oni finał przeciwko Amerykanom (Geoff Goodland) 4:5. Drugi rok z rzędu brązowe medale przypadły Australijczykom (Hugh Millikin).



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
23 kwietnia 2011; 14:00

Mecz o 3. miejsce 
23 kwietnia 2011; 14:00

Półfinały 
23 kwietnia 2011; 9:00

Round Robin

Sesja 1. 
17 kwietnia 2011; 18:00

Sesja 2. 
17 kwietnia 2011; 18:00

Sesja 3. 
18 kwietnia 2011; 11:00

Sesja 4. 
18 kwietnia 2011; 18:00

Sesja 5. 
19 kwietnia 2011; 11:30

Sesja 6. 
19 kwietnia 2011; 21:30

Sesja 7. 
20 kwietnia 2011; 11:00

Sesja 8. 
20 kwietnia 2011; 18:00

Sesja 9. 
21 kwietnia 2011; 8:00

Sesja 10. 
21 kwietnia 2011; 18:00

Sesja 11. 
22 kwietnia 2011; 8:00

Draw Shot Challenge 
Uśrednione wyniki Draw Shot Challenge:

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
23 kwietnia 2011; 14:00

Mecz o 3. miejsce 
23 kwietnia 2011; 14:00

Półfinały 
23 kwietnia 2011; 9:00
 Zwycięzcy ćwierćfinałów 1-4
 Zwycięzcy ćwierćfinałów 2-3

Ćwierćfinały 
22 kwietnia 2011; 20:00
 1: Najlepsza  (DSC) drużyna z pierwszych – zwycięzca meczu kwalifikacyjnego
 2: Druga z pierwszych – najlepsza z trzecich
 3: Trzecia z pierwszych – trzecia z drugich
 4: Pierwsza z drugich – druga z drugich

Mecz kwalifikacyjny 
 Dwie drużyny z miejsc 3. z najgorszymi wynikami Draw Score Challenge

22 kwietnia 2011; 15:00

Round Robin

Sesja 1. 
17 kwietnia 2011; 8:00

Sesja 2. 
17 kwietnia 2011; 11:30

Sesja 3. 
17 kwietnia 2011; 18:00

Sesja 4. 
17 kwietnia 2011; 21:30

Sesja 5. 
18 kwietnia 2011; 11:00

Sesja 6. 
18 kwietnia 2011; 14:30

Sesja 7. 
19 kwietnia 2011; 8:00

Sesja 8. 
19 kwietnia 2011; 11:30

Sesja 9. 
19 kwietnia 2011; 18:00

Sesja 10. 
19 kwietnia 2011; 21:30

Sesja 11. 
20 kwietnia 2011; 11:00

Sesja 12. 
20 kwietnia 2011; 14:30

Sesja 13. 
20 kwietnia 2011; 21:30

Sesja 14. 
21 kwietnia 2011; 14:30

Sesja 15. 
21 kwietnia 2011; 21:30

Draw Shot Challenge 
Uśrednione wyniki Draw Shot Challenge:

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu
 Canadian Senior Curling Championships 2010

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 
 
 

2011
2011 w curlingu
2011 w Minnesocie
Curling w Stanach Zjednoczonych
Saint Paul